Bulldog Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bulldog Mountain (Colorado)
 Bulldog Mountain (Montana)
 Bulldog Mountain (Washington)